Philippovich ist der Name von

 Joseph Philippovich von Philippsberg (1818–1889), österreichischer Feldzeugmeister

Siehe auch:
 Filipowicz
 Filipović